Okręty US Navy o nazwie USS  "George":
 Pierwszy  był niszczycielem eskortowym i został przydzielony Wielkiej Brytanii w ramach programu Lend-Lease w czerwcu 1943. Wszedł do służby jako HMS "Goodson" w 1943.
 Drugi  był niszczycielem eskortowym typu Buckley. Zwodowany w 1943, w służbie do 1958.

George